Apopi foi o nome de vários reis egípcios da XV e XVI dinastias, de origem semita, que governaram o Baixo Egipto na primeira metade do século XVI a.C.:

 Apopi I - contemporâneo dos reis tebanos Taá I e Taá II;
 Apopi II;
 Apopi III.

Desambiguação